Chenggong Ying va ser un estrateg servint sota el senyor de la guerra Han Sui durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental de la història xinesa. Quan Xiahou Yuan va arribar a subjugar a Han Sui, Chenggong fou un dels que va suggerir d'amagar-se entre els qiang. Després de la mort de Han, Chenggong es va rendir a Cao Cao. Cao li va donar la benvinguda i el va nomenar com a general.

Nomenaments i títols en possessió 
 Assessor Militar (軍師)
 Assessor de l'Exèrcit (參軍) de Zhang Ji

Vegeu també 
 Llista de persones relacionades amb els Tres Regnes

Referències 
 Chen Shou. Registres dels Tres Regnes, Capítol 15, Biografia de Zhang Ji

Han Sui i associats
Generals de Cao Cao
Persones de Gansu
Generals dels Tres Regnes